Krein ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Abramowitsch Krein (1883–1951), russischer Komponist jüdischer Abstammung
 Daniela Krein (1897–1986), deutsche Ordensschwester und Schriftstellerin
 David Abramowitsch Krein (1869–1926), russischer Geiger
 Grigori Abramowitsch Krein (1879–1955), russischer Komponist
 Julian Grigorjewitsch Krein (1913–1996), russischer Komponist, Pianist und Musikwissenschaftler
 Mark Grigorjewitsch Krein (1907–1989), ukrainischer Mathematiker
 Selim Grigorjewitsch Krein (1917–1999), ukrainischer Mathematiker

Siehe auch:
 Satz von Krein-Milman, Aussage aus dem mathematischen Teilgebiet der Funktionalanalysis
 Fortsetzungssatz von Krein
 Crain (Begriffsklärung)
 Grain
 Grein (Begriffsklärung)
 Krain